Бра́тчикова — женский вариант фамилии Братчиков. Известные носители:
 Братчикова, Анастасия Викторовна (род. 1989) — российская спортсменка, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Братчикова, Нина Олеговна (род. 1985) — российская теннисистка.